Super liga Srbije 2020/2021 była 15. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Brało w niej udział 20 drużyn, które w okresie od 31 lipca 2020 do 19 maja 2021 rozegrały w 38 kolejek meczów.  
Crvena zvezda zdobyła czwarty tytuł z rzędu, a 7. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Super liga Srbije 2020/2021 - rsssf
 Super liga Srbije 2020/2021 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FSS – Słoweński Związek Piłki Nożnej

Zobacz też 
 Prva liga Srbije (2020/21) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Srpska Liga (2020/21) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2020 w Serbii
2021 w Serbii